Batchelder ist der Familienname folgender Personen:

 Alice M. Batchelder (* 1944), US-amerikanische Juristin
 Charles Foster Batchelder (1856–1954), US-amerikanischer Ornithologe
 Evelyn Batchelder (1874–1954), US-amerikanische Bildhauerin
 Joseph Batchelder (* 1938), US-amerikanischer Segler

Siehe auch:
 Bachelder